Friedrich Quincke – chimico tedesco
 Georg Hermann Quincke – fisico tedesco
 Heinrich Quincke – medico tedesco